Assedio di Barcellona (985) da parte delle truppe d'Almanzor
 Assedio di Barcellona (1462) da parte delle truppe di Giovanni II d'Aragona
 Assedio di Barcellona (1472) da parte delle truppe di Giovanni II d'Aragona
 Assedio di Barcellona (1652) da parte delle truppe de Filippo IV di Spagna
 Assedio di Barcellona (1697) da parte delle truppe de Luigi XIV di Francia, durante la guerra della Grande Alleanza
 Assedio di Barcellona (1705) da parte degli spagnoli, durante la guerra di successione spagnola
 Assedio di Barcellona (1706) da parte delle truppe franco-spagnole, durante la guerra di successione spagnola
 Assedio di Barcellona (1713-1714) da parte delle truppe franco-spagnole, durante la guerra di successione spagnola